Teodoro I di Alessandria – patriarca melchita di Alessandria dal 608 al 610
Teodoro I di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 730 al 742